À la suite du mariage d'Henri  avec Anne de Kiev — qui prétendait descendre de Philippe  de Macédoine —, le prénom « Philippe » fut donné à de nombreux princes de la dynastie capétienne en France, d'où le nom de « Philippe de France » :
 de rois des Francs ou de France :
 Philippe  des Francs (1052-1108), fils d'Henri  ; 
 Philippe  de France (1165-1223), dit « Philippe Auguste », fils de Louis  ; 
 Philippe  de France (1245-1285), dit « Philippe le Hardi », fils de Louis  ;
 Philippe  de France (1268-1314), dit « Philippe le Bel », fils du précédent ; 
 Philippe  de France (1293-1322), dit « Philippe le Long », fils du précédent ; 
 Philippe  de France (1293-1350), dit « Philippe de Valois », petit-fils de Philippe le Hardi ;

 de princes de la maison de France : 
 Philippe des Francs (1116-1131), premier fils de Louis  et roi des Francs associé ;
 Philippe des Francs (1132-1161), septième fils de Louis  et évêque de Paris ;
 Philippe-Hurepel de France (1200-1234), fils de Philippe Auguste et comte de Boulogne ; 
 Philippe de France (1209-1218), premier fils de Louis  ; 
 Philippe de France (1218-1220), sixième fils de Louis  ;
 Philippe-Dagobert de France (1222-1232), neuvième fils de Louis  ;
 Philippe de France (1316-1317), seul fils de Philippe le Long ;
 Philippe de France (1314-1322), premier fils de Charles  ;
 Philippe de France (1336-1375), cinquième fils de Philippe  et duc d'Orléans ; 
 Philippe de France (1407-1407), sixième fils de Charles  ; 
 Philippe de France (1436-1436), quatrième fils de Charles  ;
 Philippe de France (1640-1701), second fils de Louis  et duc d’Orléans ; 
 Philippe-Charles de France (1668-1671), deuxième fils de Louis  et duc d’Anjou ; 
 Philippe de France (1683-1746), petit-fils de Louis  et duc d'Anjou qui devient roi d’Espagne ; 
 Philippe de France (1730-1733), deuxième fils de Louis  et duc d’Anjou.

 Voir aussi 
 

Homonymie capétienne